Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1902 rozegrano w dniach 23 czerwca – 2 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Sydney Smith /  Frank Riseley -  Reginald Doherty /  Laurie Doherty 4–6, 8–6, 6–3, 4–6, 11–9

Przypisy 

Wimbledon według lat
1902 w tenisie ziemnym